Cold Steel (от ) — американская компания, производящая ножи, мечи и прочее клинковое и ударное оружие и инструмент. Президент компании — Линн Томпсон (). Штаб-квартира расположена в городе Вентура, Калифорния, США. Производство размещается в разных странах, включая Японию, Тайвань, Италию, Индию и Китай. Основал компанию в 1980 году Линн Томпсон, который также стал дизайнером значительной части её модельного ряда. К разработке новых моделей приглашаются также независимые дизайнеры — такие, как, к примеру Эндрю Демко, автор порядка десяти ножей в линейке Cold Steel, а также разработчик знаменитого ножевого замка Tri-Ad Lock.

Продукция 
Компания выпускает широкий ассортимент складных и нескладных ножей, мечей и прочего оружия и инструмента. Традиционно особое внимание уделяется национальным видам оружия, воспроизводимым в современных материалах.

Типы стали, используемые в производстве Cold Steel:

 VG-1 San Mai III 
 VG-1 Stainless
 AUS 8A
 SK-5 High Carbon
 O1 High Carbon
 CPM 3-V
 1055 High Carbon
 1090 High Carbon
 52100 High Carbon
 German 4116 
 German D-2
 CPM-S35VN
 Carpenter CTS BD1
 Carpenter CTS XHP
 CPM 20CV
AUS 10A

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители ножей США